Johann Benedict Carpzov bzw. Johann Benedikt Carpzov ist der Name folgender Personen:

* Johann Benedikt Carpzov I. (1607–1657), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Johann Benedict Carpzov II. (1639–1699), deutscher lutherischer Theologe, Ethnologe und Philologe
 Johann Benedict Carpzov III. (1675–1739), deutscher Historiker und Jurist
 Johann Benedict Carpzov IV. (1670–1733), deutscher Orientalist und Hochschullehrer
 Johann Benedikt Carpzov IV. (1720–1803), deutscher Theologe und Philologe